citromfű (Melissa officinalis), az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó, Magyarországon is meghonosodott fűszernövény
 citromfű avagy citronella (Cymbopogon nardus), a perjefélék (Poaceae) családjába tartozó, Ázsiából származó fűszernövény